Aimone di Savoia-Aosta (1900-1948)
 Aimone di Savoia-Aosta (1967)